Balázs Andrea (1960) magyar gyógyszerész, gyógynövény-szakértő
 Balázs Andrea (1973) magyar tervezőgrafikus
 Balázs Andrea (1978) magyar színésznő